Вадим Гиголаев (; 15 июня 1979, c. Хумалаг, Правобережный район, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) — российский, а затем французский борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы.

Карьера 
В 1995 году стал чемпионом мира среди кадетов. В июле 1996 года в Софии одержал победу на чемпионате Европы среди юниоров. В 2000 году Гиголаев по совету тренера Вячеслава Багаева уехал во Францию, где он тренировался в Баньоле, побеждал в национальных чемпионатах и турнирах. В 2004 году стал выступать под флагом Франции. Он был победителем чемпионата Франции в 2004 и в 2005 годах, а в весовой категории до 66 кг в Альмерии выиграл золотую медаль на Средиземноморских играх 2005 года и бронзовую медаль на чемпионате Европы 2006 года в Москве. 
В 2007 году он получил травму шеи. В конце 2009 года он был дисквалифицирован на 1 год за три нарушения антидопингового контроля.  В сентябре 2010 года возглавил французскую национальную сборную. Позже он стал тренером в Баньоле.

Спортивные результаты 
 Чемпионат мира по борьбе среди кадетов 1995 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе среди юниоров 1996 — ;
 Средиземноморские игры 2005 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2006 — ;

Примечания

Ссылки 
 Вадим Гиголаев – наш человек во Франции
 Вадим Гиголаев: В плане техники осетинские борцы не имеют себе равных

Борцы по алфавиту
Борцы России
Борцы Франции